Angermayr ist der Familienname folgender Personen:

 Aemilian Angermayr (1735–1803), deutscher römisch-katholischer Theologe, Benediktiner-Mönch und Komponist
 Daniel Angermayr (* 1974), österreichischer Bühnen- und Kostümbildner